Honorius (lat. der Ehrenvolle) ist der Name folgender Personen:

 Honorius Augustodunensis († um 1151), Kirchenschriftsteller
 Honorius von Amiens († um 600), Bischof von Amiens
 Honorius von Brescia († 586), Bischof von Brescia 
 Honorius von Canterbury († 653), Erzbischof von Canterbury 
 Honorius von Theben, angeblich Verfasser des als Schwurbuch des Honorius bekannten mittelalterlichen Grimoires 
 Honorius Roth von Schreckenstein (* 1726; † 1785), Fürstabt des Fürststifts Kempten (1760–1785)
 Flavius Honorius (384–423), weströmischer Kaiser
 Iulius Honorius, spätantiker Verfasser der lateinischen Weltbeschreibung „Cosmographia“

Honorius ist der Name folgender Päpste:

 Honorius I., Papst von 625 bis 638

 Honorius III. (bürgerlich Cencio Savelli; * um 1148; † 1227), Papst von 1216 bis 1227
 Honorius IV. (bürgerlich Giacomo Savelli; * um 1210; † 1287), Papst von 1285 bis 1287

Siehe auch:
 Honoré
 Honoria
 Honorio
 Honoriusfrage